Der Familienname Terhechte steht für:

 Christoph Terhechte (* 1961), deutscher Filmkritiker
 Jörg Philipp Terhechte (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler
 Nicole Terhechte-Gerick, deutsche Rechtsanwältin und Dozentin an der Universität Hamburg